Londa (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Florence
 Londa (India), een census town in het district Belgaum van de Indiase staat Karnataka